Losowskoje steht für:

 Losowskoje (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland
 Losowskoje (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk, Russland

Siehe auch:
 Losowa